Miejscowości w USA:
 Wade Hampton – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
Okręgi w USA:
 okręg Wade Hampton (ang. Wade Hampton Census Area) – w stanie Alaska
Inne:
 Wade Hampton – amerykański generał (1752 – 1835)